Een van volgende Belgische voetbalclubs:
 Sporting Anderlecht
 Sporting Club de Bruxelles
 R. Sporting du Pays de Charleroi
 Sporting Lokeren
 Sporting West Ingelmunster-Harelbeke
 Een Ecuadoraanse voetbalclub:
 Barcelona Sporting Club
 Een van volgende Franse voetbalclubs:
 Sporting Club de Bastia
 Sporting Toulon Var
 Een Ghanese voetbalclub:
 Accra Hearts of Oak Sporting Club
 Een van volgende Kaapverdische voetbalclubs:
 Sporting (Boa Vista)
 Sporting (Brava)
 Een Nederlandse voetbalclub:
 Sporting Krommenie
 Een Peruviaanse voetbalclub:
 Sporting Cristal
 Een van volgende Portugese voetbalclubs:
 Sporting Clube de Braga
 Sporting Lissabon (ook bekend als Sporting Clube de Portugal)
 Een Spaanse voetbalclub:
 Sporting Gijón
 Een Uruguayaanse voetbalclub:
 Defensor Sporting Club
 Een Zwitserse voetbalclub:
 Etoile-Sporting La Chaux-de-Fonds